Az 1995-ös US Open női versenyét a német Steffi Graf nyerte az amerikai Szeles Mónika előtt.

Kiemeltek 

  Steffi Graf (Bajnok)</li>
  Szeles Mónika (Döntős)</li>
  Arantxa Sanchez-Vicario (Negyedik kör)</li>
  Conchita Martinez (Elődöntős)</li>
  Jana Novotná (Negyeddöntős)</li>
  Mary Pierce (Harmadik kör)</li>
  Date Kimiko (Negyedik kör)</li>
  Magdalena Maleeva (Második kör)</li>

  Gabriela Sabatini (Elődöntős)
  Lindsay Davenport (Második kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Natalia Zvereva (Negyedik kör)
  Iva Majoli (Első kör)
  Mary Joe Fernández (Negyeddöntős)
  Helena Suková (Második kör)
  Brenda Schultz-McCarthy (Negyeddöntős)

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

N1